Bell County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Bell County Courthouse (Kentucky)
 Bell County Courthouse (Texas), NRHP-Nr. 76002004